est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 The Miser, un film muet américain réalisé par Burton L. King, sorti en 1913
 The Miser, un film irlandais réalisé par Conor McKiernan, sorti en 2000

Télévision 
 The Miser, un téléfilm britannique réalisé par Donald McWhinnie, diffusé en 1979.